Guidimaka en region och omfattar det sydligaste hörnet Mauretanien, och gränsar i sydost till Mali och i sydväst till Senegal. Guidimaka är uppdelad i 2 moughataa.

Externa länkar
Statistik för Guidimagha

Mauretaniens regioner